Questo è un elenco parziale delle società storiche e del patrimonio in livello globale. Molti siti web di società storiche sono i siti web dei loro musei. L'elenco è organizzato per località e successivamente per specializzazione.

Società internazionali

Globale 

 Comitato Internazionale di Scienze Storiche
 Consiglio internazionale sugli archivi
 Club storico internazionale, IHC  
 Società di cronaca medievale
 Comité International d'Histoire de l'Art
 Associazione internazionale di storia economica
 Associazione Internazionale di Storia Sociale
 Associazione Internazionale per la Storia delle Religioni
 Associazione internazionale di storia dell'intelligence
 Associazione internazionale per la storia dell'acqua
 International Students of History Association (ISHA)  (Associazione internazionale degli studenti di storia)
 Associazione internazionale della grande storia
 Società storica americana haitiana
 la Società Teosofica

Sovranazionale 

 Archives and Records Association (copre Regno Unito e Repubblica d'Irlanda)
 Associazione di storia occidentale
 Associazione internazionale degli storici dell'Asia
 Associazione asiatica degli storici del mondo
 Associazione di storia del mondo

Note 

Liste di storia
Società storiche